

События

Римская империя 
 Император: Клавдий (патриций); консулы: Клавдий (в 4-й раз, патриций) и Луций Вителлий-старший (в 3-й раз, плебей); консулы-суффекты: Гай Калпетан Ранций Седат, Марк Гордеоний Флакк, Гней Хоссидий Гета, Тит Флавий Сабин, Луций Вагеллий и Гай Воласенна Север (все — плебеи); народный трибун: Марк Юлий Ромул; монетный триумвир: Марк Гельвий Гемин. 
 Гней Домиций Корбулон назначен Клавдием командующим нижнегерманской армией
 Фризы покорены Корбулоном.
 Царь Ванний изгнан маркоманами и поселён римлянами в Паннонии.
 Наместник Иудеи Тиберий Александр.
 Наместник Британии (второй) Осторий Скапула.
 Основана Кипрская православная церковь
 Анания становится первосвященником Иудеи
Средняя Азия:
 Царь кушанов Кадфис II.
 Кадфис II завоёвывает Индию до Бенареса. Подчинение североиндийских государств, где правили цари парфянского или сакского происхождения.
Хань и Хунну:
 Князь Хунну Би бежит в Китай.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 47 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 47 году

 Вардан I, царь Парфии, убит;
 Гай Саллюстий Крисп Пассиен — консул-суффект Римской империи в 27 году и ординарный консул в 44 году;
 Гней Помпей Магн — зять Клавдия, казнён по навету жены принцепса;
 Децим Валерий Азиатик — двукратный ординарный консул (в 35 и 46 гг.), казнён по навету Валерии Мессалины;
 Корнелий Луп — консул-суффект 42 года, казнён;
 Поппея Сабина Старшая — древнеримская аристократка, покончила жизнь самоубийством;
 42, ок. —  — доверенное лицо в правительстве императора Клавдия, казнён по навету Мессалины.

Примечание

См. также